Бета Санта Моника има више значења:

 Бета Санта Моника (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Бета Санта Моника, Сосиједад де Продуксион Рурал (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику